Onderdistrict in Indonesië
 Teluk Nibung (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tanjungbalai in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Teluk Nibung (Pulau Banyak), een plaats in het regentschap Aceh Singkil in de provincie Atjeh
 Teluk Nibung (Pulau Burung), een plaats in het regentschap Indragiri Hilir in de provincie Riau